Ali Al-Khadrawi (; * 31. Mai 1997) ist ein saudi-arabischer Tischtennisspieler. Er qualifizierte sich im Februar 2020 für die Olympischen Spiele 2021.

Werdegang 
Im Mai 2010 wurde er erstmals in der ITTF-Weltrangliste geführt. 

Bisher nahm Al-Khadrawi an fünf Weltmeisterschaften sowie drei Asienmeisterschaften teil. Bei den Belarus Open 2018 und den Nigeria Open 2019 gewann er eine Bronzemedaille im Doppel.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Saudi-Arabien)
Olympiateilnehmer (Saudi-Arabien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Saudi-Arabien)
Saudi-Araber
Geboren 1997
Mann